|-
| 17401 ||  || 7 septembrie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17402 - || 1985 UF || 20 octombrie 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 17403 - ||  || 6 martie 1986 || La Silla || 
|-
| 17404 - ||  || 4 octombrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 17405 - ||  || 4 noiembrie 1986 || Caussols || 
|-
| 17406 - || 1987 DO || 25 februarie 1987 ||  || , T. Urata
|-
| 17407 - || 1987 TG || 14 octombrie 1987 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 17408 McAdams ||  || 19 octombrie 1987 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 17409 ||  || 19 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17410 - ||  || 13 februarie 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17411 ||  || 22 februarie 1988 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17412 Kroll || 1988 KV || 24 mai 1988 || La Silla || 
|-
| 17413 ||  || 1 septembrie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17414 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 17415 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17416 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17417 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17418 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17419 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17420 - ||  || 14 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17421 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17422 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17423 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17424 - ||  || 16 septembrie 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17425 ||  || 4 ianuarie 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17426 ||  || 5 februarie 1989 ||  || 
|-
| 17427 Poe ||  || 4 februarie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17428 Charleroi || 1989 DL || 28 februarie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17429 - ||  || 3 aprilie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17430 || 1989 KF || 31 mai 1989 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17431 Sainte-Colombe || 1989 RT || 3 septembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 17432 || 1989 SR || 29 septembrie 1989 || Kushiro || , 
|-
| 17433 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17434 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17435 di Giovanni ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17436 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17437 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17438 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17439 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17440 ||  || 2 octombrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17441 - || 1989 UE || 20 octombrie 1989 || Kani || , 
|-
| 17442 - ||  || 30 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 17443 - ||  || 30 octombrie 1989 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 17444 - ||  || 3 noiembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17445 Avatcha ||  || 28 decembrie 1989 || Haute Provence || E. W. Elst
|-
| 17446 Mopaku ||  || 23 ianuarie 1990 ||  || R. Rajamohan
|-
| 17447 Heindl || 1990 HE || 25 aprilie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17448 ||  || 27 aprilie 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17449 ||  || 27 iulie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17450 ||  || 23 august 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17451 - ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17452 Amurreka ||  || 16 august 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17453 ||  || 14 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17454 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17455 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17456 - ||  || 22 septembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17457 ||  || 16 septembrie 1990 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17458 Dick ||  || 13 octombrie 1990 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 17459 Andreashofer ||  || 13 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 17460 Mang ||  || 10 octombrie 1990 || Tautenburg Observatory || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 17461 - ||  || 20 octombrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 17462 - ||  || 22 octombrie 1990 ||  || K. Endate, 
|-
| 17463 - ||  || 16 octombrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17464 - ||  || 11 noiembrie 1990 || Fujieda || , 
|-
| 17465 Inawashiroko ||  || 11 noiembrie 1990 ||  || T. Seki
|-
| 17466 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17467 - ||  || 15 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17468 - ||  || 21 noiembrie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17469 || 1991 BT || 19 ianuarie 1991 ||  || 
|-
| 17470 - || 1991 BX || 19 ianuarie 1991 ||  || K. Endate, 
|-
| 17471 ||  || 11 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17472 Dinah || 1991 FY || 17 martie 1991 ||  || , T. Urata
|-
| 17473 Freddiemercury ||  || 21 martie 1991 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 17474 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17475 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17476 - ||  || 8 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17477 - ||  || 10 aprilie 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 17478 - || 1991 LQ || 13 iunie 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17479 - ||  || 13 august 1991 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 17480 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17481 ||  || 7 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17482 ||  || 6 august 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 17483 - || 1991 RA || 2 septembrie 1991 || Siding Spring || 
|-
| 17484 Ganghofer ||  || 13 septembrie 1991 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 17485 ||  || 5 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17486 Hodler ||  || 10 septembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 17487 || 1991 SY || 30 septembrie 1991 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 17488 Mantl ||  || 2 octombrie 1991 ||  || L. D. Schmadel, F. Börngen
|-
| 17489 Trenker ||  || 2 octombrie 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 17490 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || , 
|-
| 17491 ||  || 31 octombrie 1991 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
|  ||  || 10 decembrie 1991 ||  || F. Börngen
|-
| 17493 Wildcat || 1991 YA || 31 decembrie 1991 || Palomar || C. S. Shoemaker, 
|-
| 17494 - ||  || 11 ianuarie 1992 ||  || 
|-
| 17495 - || 1992 DY || 27 februarie 1992 ||  || 
|-
| 17496 Augustinus ||  || 29 februarie 1992 ||  || F. Börngen
|-
| 17497 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 17498 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 17499 - ||  || 1 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 17500 - ||  || 6 martie 1992 || La Silla || UESAC
|-